Peine steht für folgende geographischen Objekte:

 Peine, Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Peine, Landkreis in Niedersachsen
 Peine (Antofagasta), Ort in der Región de Antofagasta, Chile
 Amt Peine, Verwaltungsbezirk des Fürstbistums Hildesheim und des Königreichs Hannover
 Peine Island, Insel in der Gruppe der Danger-Inseln, Antarktis
 Kanton Peine, Verwaltungsbezirk (1807 bis 1813)

Peine ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Joseph Peine (1946–2021), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Peine (1871–1952), deutscher Politiker

 Gerhard Peine (1932–2020), deutscher marxistischer Philosoph
 Helmut Peine (1902–1970), deutscher Schauspieler
 Hermine Peine (1881–1973), deutsche SPD-Politikerin

Siehe auch:
 Peine del Viento, Skulpturen von Eduardo Chillida in San Sebastián, Spanien
 Peiner
 Peyne
 Paine
 Payne